Шибер — заслінка в димарях, трубопроводах
 Шибер — світлонепроникна заслінка в касетах великоформатних і деяких середньоформатних фотоапаратів

Прізвище 

 Вальдемар Шибер ( 1927) — німецький вальторніст
 Юліан Шибер ( 1989) — німецький футболіст